Piccione ist der Nachname von:
Clivio Piccione (* 1984), monegassischer Rennfahrer
Paolo Piccione (* 1964), italienischer Mathematiker, der in Brasilien wirkt